Корона Святого Иштвана () — традиционная корона венгерских королей, она же Корона святого Стефана, признаваемая одним из главных символов венгерской государственности. Она и сегодня считается священной (см. ниже), отсюда второе название — «Святая корона Венгрии».

История короны 
Существует несколько теорий о происхождении короны. По одной из них, корона составлена из двух частей: верхней и нижней. Вторая имеет надписи на греческом языке, в то время как первая — надписи на латыни.

Верхняя часть — в виде шлема из золотых пластин — была возложена папским легатом на голову Иштвана I при провозглашении его королём в 1000/1001 году. В 1075 году она была вывезена из Венгрии беглым королём Шаламоном, так что следующий король Геза I короновался новой короной, подаренной византийским императором Михаилом VII Дукой. Примерно в XII веке обе короны были объединены в одну. Позже корона была увенчана крестом.

Как известно, на венгерском гербе весьма своеобразный крест, он наклонён в сторону (или как бы погнут), существует версия, по которой это произошло. Во время перипетий, последовавших за смертью Альбрехта Габсбурга, корона была выкрадена  по приказу вдовы Альбрехта Елизаветы Люксембургской и тайно вывезена из Венгрии. Согласно легенде, популярной ныне среди венгров, чтобы вынести из дворца, корону спрятали в ларце и закрыли его. Всё делалось в спешке и из-за этого случайно погнули крышкой венчавший её крест, а уже позже, в память о произошедших событиях, выравнивать его не стали. И в таком виде он стал запечатлеваться на всех гербах, а уже позже — печатях и документах венгерской монархии.

Другая теория о происхождении самой короны гласит, что она принадлежала королю Иштвану, впоследствии канонизированному. По этой версии, в Венгрию корона была возвращена папой Сильвестром II в 1001 году. За время своего существования корона принадлежала 55 венгерским королям. Тем не менее, было два правителя, которых не венчали этой короной — Янош II и Иосиф. В 1805—1806 годах корону укрывали от Наполеона в Мукачевском замке.

Последним венчанным на правление этой короной стал Карл IV, чья коронация состоялась 30 декабря 1916 года. В 1946 году Венгрия стала республикой. Корона, вывезенная нацистами в Австрию, попала в руки американских войск. В 1951 году она была помещена в хранилище золотых запасов США (Форт Нокс), но в 1978 году после венгерско-американских переговоров снова вернулась в Венгрию.

С 1 января 2000 года (по случаю празднования 1100-летия государственности Венгрии) корона выставляется в центральном купольном зале Парламентского дворца в Будапеште. Первые двадцать минут каждого часа у коронационных регалий в здании парламента стоит почётный караул в исторической униформе.

Значение короны 
Корона издавна считалась символом венгерской государственности. «Венгерская Святая корона занимает буквальное, а не только метафорическое место в дебатах о суверенности государства и власти короля».

В преамбуле Конституции Венгрии, принятой 25 апреля 2011 года, провозглашено:

По мнению К. Шеппели, «с 1989 года конституционный статус Святой короны становился предметом активных дебатов несколько раз. Каждый раз Корона расширяла поле своего символического присутствия — она стала частью национального герба, а затем была перемещена в здание парламента, — однако всякий раз попытки её легализовать получали отпор. И только со вступлением в силу 1 января 2012 года новой конституции страны Корона наконец стала официальной частью конституционного устройства Венгрии».

В кинематографе 
«» (Венгрия, 2001). Фильм охватывает период от последних лет правления венгерского короля Андраша I до правления Ласло I Святого. По сюжету картины, при Ласло I была вскрыта гробница первого короля Венгрии Иштвана и извлечена его корона. Затем эту корону соединили с коронационной короной Гезы I, подаренной ему византийским императором Михаилом VII Дукой. Так, по сюжету фильма, появилась легендарная священная корона венгерских королей, которой был первым коронован Ласло I Святой.

См. также 
 Корона святого Вацлава
 Земли короны Святого Иштвана

Примечания 

История Венгрии
Государственные символы Венгрии
Индивидуальные короны
Королевские регалии Венгрии
Лауреаты премии «Наследие Венгрии»
Изделия с применением эмали
XI век в Венгрии